Anil Kumar peut faire référence à :
  (1958-), cofondateur de l' mis en cause dans l' ; 
 Anil Kumar (athlétisme) (1975-), un athlète indien, spécialiste du lancer de disque ;
  (1984-), un judoka indien ;
  (1979-), un lutteur indien.

Voir aussi 
 Anil Kumar Prakash (1978-), un sprinter indien;
 Ameya Anilkumar (2018-), actrice indienne.